Kerstin ist

 Kerstin, ein weiblicher Vorname
 Karścino, ein polnischer Ort in der Woiwodschaft Westpommern, heißt auf deutsch Kerstin (Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
 (842) Kerstin, ein Asteroid des Hauptgürtels